Хай-Уиком ( []) - англоязычное название ряда населённых пунктов.

 Хай-Уиком - город в Великобритании
 Хай-Уиком - район (suburb) города Перта, Австралия